Bettlach, commune française du Haut-Rhin ;
 Bettlach, commune suisse du canton de Soleure.